Leicht ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Leicht (1922–1994), deutscher Politiker (CDU)
 Alfred Leicht (1861–1946), deutscher Philologe, Realgymnasiallehrer und Heimatforscher
 Andreas Leicht (* 1955), deutscher Bildhauer
 Arno Leicht (* 1950), deutscher Komponist und Gesangspädagoge
 Bruno Leicht (* 1962), deutscher Jazztrompeter und Komponist
 Dieter Leicht, deutscher Rollstuhlfechter
 Fanny Leicht (1854–1939), Inhaberin der Robert Leicht Bierbrauerei
 Frank Leicht (* 1972), deutscher Fußballtrainer
 Hans Leicht (1886–1937), ungarndeutscher Jurist, Politiker, Dichter und Übersetzer

 Isabella Leicht (* 1973), deutsche Schauspielerin, Sprecherin, Regisseurin und Autorin
 Justin Leicht (1913–1996), deutscher Politiker (CSU)
 Johann Leicht (1868–1940), deutscher Politiker (Zentrum, BVP)
 Martin Leicht (1940–1998), westfälischer Unternehmer
 Oliver Leicht (* 1969), deutscher Jazzklarinettist und -saxophonist
 Pier Silverio Leicht (1874–1956), italienischer Jurist, Historiker und Bibliothekar

 Sebastian Leicht (1908–2002), donauschwäbischer Künstler
 Wilhelm Leicht (1876–1946), österreichischer Schauspieler, Varieté-Besitzer

Siehe auch: